Kis Éva
 Kis Éva (1949) gyermekgyógyász, radiológus
 Kis Éva (1956) geomorfológus

Kiss Éva
 Kiss Éva (1950) sportorvos
 Kiss Éva (1953) romániai magyar énekesnő
 Kiss Éva (1954) úszó, edző
 Kiss Éva, Herr Lászlóné (1956) sportlövő
 Kiss Éva (1966) kézilabdázó
 Kiss Éva (1966) történész
 Kiss Éva (1987) kézilabdázó, kapus